Toponímia:
 Puigverd (Tremp) o Puigverd de Talarn, entitat de població del municipi de Tremp (Pallars Jussà)
 Puigverd d'Agramunt, municipi de l'Urgell
 Puigverd de Lleida, municipi del Segrià
 Puigverd o masia de Puigvert,
 Can Puigverd, masia al terme de Palafolls (el Maresme)
 Castell de Puigverd, edifici de Puigverd d'Agramunt (Urgell) 
 Estació de Puigverd de Lleida, estació de ferrocarril propietat d'adif al nord de la població de Puigverd de Lleida a la comarca del Segrià ** Pla d'en Puigverd, pla entre els termes de Montoliu i Montornès a la comarca de la Segarra
 Serrat del Puigverd, muntanya al municipi de Foradada, a la comarca de la Noguera
 Biografies: Pere de Puigverd, bisbe d'Urgell